Sprague (Nebraska)
 Sprague (Washington)

Desambiguação